De Ceratosuchopini of (grammaticaal fout gespeld) Ceratosuchopsini zijn een groep theropode dinosauriërs, behorende tot de Spinosauroidea.

In 2021 benoemden Chris T. Barker, David William Elliot Hone, Darren Naish, Andrea Cau, Jeremy A.F. Lockwood, Brian Foster, Claire E. Clarkin, Philipp Schneider en Neil John Gostling de spinosauriden Riparovenator en Ceratosuchops. Een fylogenetische analyse wees uit dat deze samen een aparte tak vormden ten opzichte van Baryonyx.

De klade Ceratosuchopini werd in 2021 gedefinieerd als de groep omvattende Ceratosuchops inferodios en alle soorten nauwer verwant aan Ceratosuchops dan aan Baryonyx walkeri en Spinosaurus aegyptiacus.

In 2021 waren bekende Ceratosuchopini Ceratosuchops inferodios, Riparovenator milnerae en Suchomimus tenerensis. De groep bestaat uit grote spinosauriden uit het Onder-Krijt, Barremien-Aptien, van Europa en Afrika. Ze waren vermoedelijk viseters.

In 2021 werden enkele synapomorfieën, gedeelde nieuwe kenmerken, van de groep aangegeven. Het facet van het voorhoofdsbeen dat contact maakt met het postorbitale is verticaal hoog, meer dan 40% van de horizontale lengte van het facet, en uitgehold door een diepe langwerpige inkeping waar het postorbitale in past. De uitholling rond het bovenste slaapvenster heeft een voorste rand die duidelijk afgetekend is en sterk gekromd. Op de hersenpan zijn buitenste oppervlakken in de bij elkaar gelegen cirkelvormige verruwingen op het basisfenoïde uitgehold.

Het volgende kladogram toont de stamboom volgens de studie uit 2021.

Literatuur
T. Barker, C.; Hone, D.; Naish, D.; Cau, A.; Lockwood, J.; Foster, B.; Clarkin, C.; Schneider, P. & Gostling, N. 2021. "New spinosaurids from the Wessex Formation (Early Cretaceous, UK) and the European origins of Spinosauridae". Scientifc Reports 11: 19340

Spinosauroidea